'Round About Midnight é um álbum do compositor de jazz e trompetista Miles Davis que foi lançado pela Columbia em março de 1957.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1957